Garde är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Garde ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Garde är huvudsakligen kuperad. Garde ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Garde.  Trakten runt Garde är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hecho,  km öster om Garde. I omgivningarna runt Garde växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra